A Tyler Perry bemutatja: Young Dylan-t (eredeti cím: Tyler Perry's Young Dylan) 2020-tól vetített amerikai vígjáték sorozat, amelyet Tyler Perry alkotott. A főbb szerepeket Dylan Gilmer, Celina Smith, Hero Hunter, Jet Miller és Mieko Hillman játszotta.

Amerikában 2020. február 29-én mutatták be a Nickelodeon-on, míg Magyarországon szintén a Nickelodeon, 2020. december 14-én.

Cselekmény 
Young Dylan egy feltörekvő hiphop művész. Egy nap az édesanyja eltűnik, Viola nagymamája átköltözteti őt Myles bacsikájához, Yasmine nénikéjéhez és a két unokatetvéréhez, Charlie-hoz és Rebeccához. Dylan stílusa ütközik Myles családjának stílusaival.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplő

Magyar változat 
 Bemondó: Schmidt Andrea
 Magyar szöveg: Dáme Nikolett, Horváth Anikó
 Dalszöveg és zenei rendező: Weichinger Kálmán
 Szinkronrendező: Dezsőffy Rajz Katalin
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2020)

2. évad (2021)

3. évad (2022-2023)

Jegyzetek

További információk 

2020-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai